Цунино () — итальянская фамилия.

Известные носители 
  (1946—2014) — исполнительный директор бразильского футбольного клуба.
  (род. 1976) — перуанский актёр кино, телевидения и эстрады, певец.
  (1889—1958) — французский винодел и политик.
  (род. 1991) — американский бейсболист.
 Рикардо Цунино (род. 1949) — аргентинский автогонщик.